Pythagorisme (Pythagoras), filosofische stroming van Pythagoras en zijn volgelingen in de Griekse oudheid.
Neopythagorisme, filosofische stroming rond de eerste eeuw v.Chr.
Pythagorisme (esoterie), esoterische stroming sinds de 19e eeuw.